Children of the Feud est le titre de plusieurs œuvres :
 Children of the Feud, film muet américain de Ned Finley (1914)
 Children of the Feud, film muet américain de Joseph Henabery (1916)